Торгаска () —  топоним в Ишимбайском районе Башкортостана.

 Торгаска — хутор (бывшая деревня) .
 Торгаска — река, правый приток реки Тор.